Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 1990 года прошёл с 3 по 6 октября на Каирском национальном стадионе в Египте.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки
 Результаты 

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике